Benito Nardone Cetrulo, président du Conseil national du gouvernement de l'Uruguay
 Giorgio Nardone, psychothérapeute italien représentant du courant de la thérapie brève stratégique.
 Alina Reyes, née Aline Patricia Nardone, écrivaine française.